

Села:
 Боратин — Волинська область, Луцький район;
 Боратин — Львівська область, Золочівський район;
 Боратин — Рівненська область, Дубенський район;

Боратин () — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт, гміна Хлопіце

Див. також 

 Борятин.